Pułki ułanów noszące numer „3”:

Polskie:
 3 Pułk Ułanów (1806–1813)
 3 Pułk Ułanów (1815–1831)
 3 Pułk Ułanów Śląskich (1917–1918, 1918–1939, 1944 i 1944–1947)
 3 Pułk Ułanów (XI–XII 1918) → 7 Pułk Ułanów Lubelskich
 3 Pułk Ułanów Wielkopolskich (1919–1920) → 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich
 3 Pułk Ułanów (1944–1947)

Austriacki:
 3 Pułk Ułanów

Austro-węgierski:
 Galicyjski Pułk Ułanów Nr 3
 Pułk Ułanów Obrony Krajowej Nr 3 (1883–1917) → Pułk Strzelców Konnych Nr 3 (1917–1918)

Niemiecki:
 3 Pułk Ułanów im. Cesarza Rosji Aleksandra II (1 Brandenburski) (1809–1918)

Zobacz też 
 3 Pułk